Луї Рішарде, Луї Марсель Рішарде (фр. Louis Marcel Richardet; 17 травня 1864 — 14 січня 1923) — швейцарський стрілець, дворазовий чемпіон Літніх Олімпійських ігор.
 Ла-Рішарде, Ла-Ришарде́ (фр. La Richardais) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.